Bill Sikes
Sikes (Luisiana)

Desambiguação